Awá steht für:
 Awá (Guajá), eine Ethnie in Brasilien
 Awá (Kwaiker), ein indigenes Volk in Kolumbien und Ecuador

Siehe auch:
 Awa